At o Ate (municipi de la Valclusa), ciutat d'Occitània i de França
 at (Unix), comanda Unix 
 At''', símbol de l'àstat